DDR-Oberliga 1967/1968 byla nejvyšší východoněmeckou fotbalovou soutěží v sezoně 1967/1968. Vítězem se stal a do Poháru mistrů evropských zemí 1968/1969 se kvalifikoval tým FC Carl Zeiss Jena, ve Veletržním poháru 1968/1969 startovaly týmy FC Hansa Rostock a 1. FC Lokomotive Leipzig. Vítězstvím v poháru si zajistil účast v Poháru vítězů pohárů 1968/1969 1. FC Union Berlin.

Přehled 
Hrálo 14 týmů dvoukolově systémem podzim-jaro, sestupovaly 2 poslední týmy - Dynamo Drážďany a 1. FC Lok Stendal. Týmu Vorwärts Berlín byly odečteny 2 body.

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Nejlepší střelci

Literatura 
 Magazín týdeníku "Kopaná-hokej" - "Fotbalový svět 1968"

Externí odkazy 
 RSSSF

1967
Fotbal v Německu v roce 1967
Fotbal v Německu v roce 1968